Альтшулер, Борис:
 Альтшулер, Борис Аркадьевич (литературный псевдоним Горзев; 1944—2015) — русский писатель, поэт и сценарист.
 Альтшулер, Борис Абрамович (1904—1994) — советский режиссёр и сценарист.
 Альтшулер, Борис Леонидович (род. 1955) — советский и американский физик, профессор.
 Альтшулер, Борис Львович (род. 1939) — российский физик, правозащитник.